est un genre éteint et fossile de ptérosaures de Patagonie ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur durant l'Albien il y a environ entre  (millions d'années). Ce genre est décrit de la famille .

Une seule espèce est rattachée au genre : .

Présentation 
Du fait de sa denture(fanons) de type filtreur manifeste, on suppose qu'il se nourrissait de crevettes microscopiques dans des eaux contenant des algues de type spiruline (donnant leur couleur aux flamants roses actuels). Robert T. Baker lancera l'idée que, la même cause donnant les mêmes effets, il était lui-même de couleur rosecar il se nourrissait de crevettes microscopiques (exemple :les krills)

Description 
 taille : 50 cm ;
 envergure : 1,30 m ;
 tête : 23 cm ;
 denture de la mâchoire inférieure fines ;(denture type filtreur :fanons) 
 bec tordu vers le haut ;

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, montre la position des différents genres de cténochasmatidés au sein des deux sous-familles, les cténochasmatinés et les gnathosaurinés. Le cladogramme ci-dessous indique la place de l'espèce Pterodaustro au sein des Ctenochasmatinae :

Bibliographie

Publications originales 
  Bonaparte, 1970 : Pterodaustro guinzaui  gen. et sp. nov.: Pterosaurio de la Formacion Lagarcito, Provincia de San Luis, Argentina y su significado en la geologia regional (Pterodactylidae). Acta Geologica Lilloana 10 pp 209-225.
  Bonaparte, 1971 : Description del craneo y mandibulas de Pterodaustro guinazui (Pterodactyloidea-Pterodaustriidae nov), de la Formacion Lagarcito, San Luis, Argentina. Publicationes del Museo de Ciencas naturales Mar del Plata, 1 pp 263-272

Liens externes

Notes et références

Références 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 1970
Taxon fossile décrit en 1971
Taxon fossile décrit par José Bonaparte